Сан Хосе Буенависта има више значења:

 Сан Хосе Буенависта (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Сан Лукас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе Буенависта, Ла Гома (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Алпојека), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Игвалапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хосе Буенависта, Меса де Тамакуаро (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Сантијаго Тепетлапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Сантос Рејес Јукуна), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Хенерал Фелипе Анхелес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Зарагоза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хосе Буенависта (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику